The Marriage, un jeu vidéo sorti en 2006
 The Marriage (Martesa), un film kosovar réalisé par Blerta Zeqiri sorti en 2017 ;

 Marriage License?, un film muet américain, réalisé par Frank Borzage et sorti en 1926 ;
 Chanpuru 1 ~Happy Marriage Song Cover Shū~, un album de reprises de chansons japonaises sur le thème du mariage sorti en 2009 ;
 Couple modèle (A Good Marriage), un thriller américain coproduit et réalisé par Peter Askin et sorti en 2014.

Voir aussi